Pionierpalast steht für:

 Pionierhaus, Kinderfreizeitzentren der sozialistischen Pionierorganisation Ernst Thälmann

Pionierpalast ist der Name folgender Einrichtungen in der DDR:

 Pionierpalast Ernst Thälmann in Berlin
 Schloss Albrechtsberg (Dresden), genannt Pionierpalast Walter Ulbricht

Siehe auch:

 Kulturpalast